Arachthos peut désigner :
 Arachthos (dème) (ou Nome) ;
 Arachthos, un fleuve de Grèce.